Кавай (, ) — японська власна назва. Інші написання — Каваї або Каваі.

Топоніми 
 Кавай — містечко в Японії, в префектурі Нара.
 Кавай — село в Японії, в префектурі Івате.

Персоналії 
 Кавай — японське прізвище.

河合 
 Каваї Ґьокудо — японський художник.

川井 
 Каваї Кендзі — японський композитор
 Каваї Рісако — японська борчиня вільного стилю, чемпіонка Олімпійських ігор.
 Каваї Юкако — японська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонатів світу та Азії, дворазова володарка Кубків світу.

河井 
 Каваї Цуґуносуке — японський самурай та полководець.

Підприємство 
 Кавай — японське підприємство з виготовлення музичних інструментів.

Мас-культура 
 Kawai (альбом) — альбом українського рок-гурту «Нумер 482»

Див. також 
 Кавай — термін аніме та манґи.